Убить дракона — название художественных произведений.

 «Убить дракона» — кинофильм-притча Марка Захарова.
 «Убить дракона» — песня из репертуара рок-группы «Ария».
 «Убить дракона» — 12-я серия 6-го сезона американского телесериала «Сверхъестественное».